MHD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Mashhad (Iran)
 MHD – rapper francese di nome Mohamed Sylla.
 MHD – album del rapper francese MHD
 Magnetoidrodinamica (magnetohydrodynamics) – disciplina che studia la dinamica dei fluidi elettricamente conduttori